Ибраима Конте — гвинейская фамилия и имя. Известные носители:
 Конте, Ибраима (род. 1981) — гвинейский футболист, участник Кубка африканских наций 2004.
 Конте, Ибраима (род. 1991) — гвинейский футболист, участник Кубка африканских наций 2012, Кубка африканских наций 2015 и Кубка африканских наций 2021.
 Конте, Ибраима (род. 1996) — гвинейский футболист, участник Кубка африканских наций 2021.